Беженцы — неоднозначное слово:
 Беженцы — лица, покинувшие страну, в которой они постоянно проживали, в силу чрезвычайных обстоятельств.
 «Беженцы» — стихотворение Иосифа Уткина, написанное в 1941 году и впервые опубликованное в 1942 году.
 «Беженцы», или «Обездоленные», — индийский художественный фильм 1950 года.

См. также 
 Внутренне перемещённые лица
 Лицо, ищущее убежище
 Право убежища
 Лагерь беженцев
 Всемирный день беженцев